Slaget vid Beachy Head kan syfta på:

 Slaget vid Beachy Head (1690), under pfalziska tronföjdskriget
 Slaget vid Beachy Head (1707), under spanska tronföjdskriget

Se även 
 Slaget vid Portland